Propagandaminister steht für:

 Joseph Goebbels, den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda in der Zeit des Nationalsozialismus
 allgemein für Propaganda zuständiger Minister

Siehe auch:

 Informationsministerium